Zanetti es un apellido italiano que puede hacer referencia a:

Adriana Serra Zanetti (1976-), tenista italiana.
Antonella Serra Zanetti (1980-), tenista italiana.
Cristiano Zanetti (1977-), futbolista italiano.
Giacomo Zanetti (1696–1735), arquitecto italiano.
Gregory Zanetti, oficial de la Armada de Estados Unidos.
Javier Zanetti (1973-), futbolista argentino.
José Vela Zanetti (1913-1999), pintor y muralista español.
Lorenzo Zanetti (1987-), motociclista italiano.
Marco Zanetti (1962-), jugador de billar italiano.
Monique Zanetti (1961-), soprano francesa.
Paolo Zanetti (1982-), futbolista italiano.
Paul Zanetti (1961-), dibujante australiano.
Roberto Zanetti (1956-), cantante y productor musical italiano.
Rosanna Zanetti (1988-), actriz y modelo venezolana.
Sergio Zanetti (1967-), futbolista argentino.